Scorpia (boek), het vijfde boek van de Alex Rider-serie
 Scorpia (organisatie), de terroristische organisatie zelf